„Cud nad Wisłą” – popularne określenie bitwy warszawskiej z 1920
 Cud nad  Wisłą – polski film wojenny z 1921 roku
 Cud nad Wisłą – międzynarodowy wyścig kolarski